

Geografia
 Séné – comune francese situato nel dipartimento del Morbihan
 Cantone di Séné – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Vannes
 Distretto di Sene – distretto della regione di Brong-Ahafo del Ghana

Persone
 Adama François Sene – calciatore senegalese
 Alioune Sene – astista francese
 Amy Sène – ex martellista senegalese
 Badara Sène – calciatore senegalese
 Benjamin Sene – cestista francese
 Josep Señé – calciatore spagnolo
 Kaly Sene – calciatore senegalese
 Karim Sène – ex astista senegalese
 Moussa Sène – ex cestista senegalese
 Moussa Sene Absa – regista, sceneggiatore e attore senegalese
 Papa Daouda Sene – ex calciatore senegalese
 Saer Sene – ex cestista senegalese
 Saër Sène – calciatore francese